Главный стадион Азиады в Пусане (; Пусан асиады чугёнгиджан) — многоцелевой стадион в Пусане, Корея. Является главным стадионом спортивного комплекса «Саджик», был построен в 2002 году для Азиатских игр и матчей Чемпионата мира по футболу 2002 года. Стадион также принимал церемоний открытия и закрытия Азиатских игр 2002 года. Это домашний стадион для ФК «Пусан Ай Парк».

Стадион на Чемпионате мира по футболу 2002 
Стадион принял 3 матча Чемпионата мира по футболу 2002. Средняя посещаемость на стадионе во время чемпионата мира: 37412 болельщиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Здания и сооружения Пусана
Йонджегу
Футбольные стадионы Республики Корея